Cluedo (Clue in originale) – gioco da tavolo
Signori, il delitto è servito (Clue) – film del 1985 diretto da Jonathan Lynn ispirato al gioco
Clue – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2011, ispirata al gioco